Yamba steht für:
 Yamba (Burkina Faso), eine Gemeinde in Burkina Faso
 Yamba (Departement), ein Departement in Burkina Faso
 Yamba (Sprache), eine Sprache in Kamerun
 Yamba (New South Wales), eine Hafenstadt in New South Wales, Australien
 Yamba (Südsudan), eine Ortschaft im Südsudan

Siehe auch:
 Jamba